Varios nobles de Castilla y el País Vasco recibieron el nombre de Íñigo López:

 Íñigo López (?-1077), primer señor de Vizcaya.
 Íñigo López de Mendoza, hijo de Lope Íñiguez, que estuvo en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. 
Íñigo López de Recalde, el erróneo nombre de Ignacio de Loyola (1491-1556), militar y eclesiástico.
Íñigo López de Mendoza (1398-1458), primer marqués de Santillana y conde del Real de Manzanares, militar y escritor.
 Íñigo López de Mendoza y Figueroa (1419-1479), segundo hijo del marqués de Santillana.
  Íñigo López Carrillo de Mendoza (?-1491), hijo de Gómez Carrillo de Albornoz, que fue virrey de Cerdeña. 
 Íñigo López de Mendoza y Luna (1438-1500) segundo duque del infantado. 
 Íñigo López de Mendoza y Quiñones El gran Tendilla (1440-1515), primer marqués de Mondejar y segundo conde de Tendilla.
 Íñigo López de Mendoza y Zúñiga (1489-1535), obispo de Coria y de Burgos, y además embajador en Inglaterra de Carlos I. 
 Íñigo López de Mendoza y Pimentel (1493-1566), cuarto duque del infantado. 
 Íñigo López de Mendoza y Mendoza, III marqués de Mondéjar (1512-1580), hijo de Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco. 
 Íñigo López de Mendoza y Mendoza (1536-1601), quinto duque del infantado.

Otras personas con el mismo nombre 
 Íñigo López Montaña (1982-), futbolista español.